Финал Кубка Хорватии по футболу 2021 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2020/2021, в котором встречались загребское «Динамо» и «Истра 1961». Матч состоялся 19 мая на стадионе «Радник» в Велика-Горице. Матч завершился победой «Динамо» со счётом 6:3.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

2021
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2021 году
События 19 мая
Май 2021 года